Ventolin – nome commerciale del salbutamolo
 Ventolin – EP di Aphex Twin del 1995